Hugues de Crécy, né en 1068

Elle peut désigner une fratrie d’artistes avec :
 Béatrice de Crécy, styliste
 Nicolas de Crécy (1966), auteur de bandes dessinées
 Étienne de Crécy (1969), musicien
 Geoffroy de Crécy (1971), graphiste
 Hervé de Crécy (1973), réalisateur, dont Logorama a reçu en 2010 l'oscar du meilleur court-métrage d'animation

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme